The Pretender est un titre anglais signifiant « L'Imposteur » ou « Le Prétendant » (au trône). Il peut faire référence à :

Arts et culture

Cinéma 
 The Pretender, film américain de Clifford Smith, sorti en 1918 ;
 , film américain de W. Lee Wilder sorti en 1947 ;

 The Pretender, court métrage canadien d'Andrew Cymek sorti en 2005 ;
 The Pretender, court métrage américain de Nathan Morse sorti en 2017 ;

 Pretenders, film américain de James Franco sorti en 2018.

Musique

Album 
 The Pretender, album de  sorti en .

Chanson 
 , chanson de  ci-dessus ;
 The Pretender, chanson du groupe de rock Foo Fighters sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le .

Voir aussi 
 The Pretenders, groupe de rock britannique formé en 1978 ;
 Pretenders, premier album du groupe sorti en 1980 ;
 Pretenders II, deuxième album du groupe sorti en 1981.

Télévision 
 , titre original de la série télévisée américaine Le Caméléon diffusée du  au  ;
 , titre original de Caméléon contre Caméléon, téléfilm de  diffusé en 2001, issu de la série télévisée ;
 , titre original de L'Antre du Diable, téléfilm de  diffusé en 2001, issu de la série télévisée ;
 , titre anglais de Le Prétendant,  de la  de Code Lyoko.